Pride Bushido 9 foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships, ocorrido em  no Ariake Coliseum em Tóquio, Japão. Esse evento contou com as quartas de final e semifinal do primeiro Torneio de Meio Médios e Torneio de Leves. A final do torneio de meio médios e a do torneio de leves aconteceu no Pride Shockwave 2005. Esse evento foi premiado o Evento do Ano de 2005 pelo site Sherdog.

Resultados

Chave dos Torneios

Chave do Torneio do Meio Médios

Chave do Torneio dos leves

Ligações Externas 

2005 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2005